4 miejscowości w Polsce 
 Skrzypiec – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Lubrza
 Skrzypiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle 
 Skrzypiec – osada leśna w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Rytwiany
 Skrzypiec – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno